Der Open de Rennes 2011 war ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. Oktober 2011 in Rennes, Frankreich stattfand. Es war als Teil der ATP Challenger Tour 2011 die sechste Ausgabe des Turniers und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der an Position drei gesetzte Julien Benneteau, der den eine Position niedriger eingestuften Olivier Rochus in zwei Sätzen besiegte. Es war Benneteaus zweiter Titel der Saison und sein erster Titel auf Challenger-Ebene seit 2004. Vorjahressieger Marc Gicquel trat in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an.

Im Doppel gewann die ungesetzte Paarung bestehend aus Martin Emmrich und Andreas Siljeström. Sie bezwangen die ebenfalls ungesetzten Kenny de Schepper und Édouard Roger-Vasselin in zwei Sätzen. Damit blieben sie während des gesamten Turniers ohne Satzverlust. Es war bereits der dritte Challenger-Titel der Saison für diese Paarung und ihr fünfter gemeinsamer Titel insgesamt. Für Emmrich war es zudem der achte Karrieretitel, für Siljeström der fünfte. Die Vorjahressieger Scott Lipsky und David Martin traten in diesem Jahr nicht bei dem Turnier an.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 189 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 194 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 186 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Rennes